Pavel Vrána může být:

 Pavel Vrána (fotbalista) (* 1985) – český fotbalista
 Pavel Vrána (hudebník) (* 1975) – český zpěvák a hudebník
 Pavel Vrána (spisovatel) (* 1946) – český publicista, autor literatury pro děti